Vitkoviće, plaats in Servië
Vítkovice (okres Semily), plaats in Tsjechië